Creusa – figura della mitologia greca, naiade moglie di Peneo
Creusa – figura della mitologia greca, figlia di Eretteo
Creusa – figura della mitologia greca, figlia di Priamo e moglie di Enea
Creusa – figura della mitologia greca, figlia di Creonte, nota anche col nome di Glauce
Creusa – nome proprio di persona femminile italiano
Creusa – italianizzazione del termine Crêuza che indica una tipica mulattiera ligure